Уильям Генри Брамбл (, 8 октября 1901, Монтсеррат — 17 октября 1988, там же) — монтсерратский политический, государственный и профсоюзный деятель, главный министр заморской территории Великобритании Монтсеррат (премьер — министр, с января 1960 года по декабрь 1970). Лидер лейбористской партии Монсеррата. Первый национальный герой Монтсеррата.

Биография 
Сын общественного деятеля. В детстве работал на ферме, учился коммерции. В 1920-х годах присоединился к Церкви адвентистов седьмого дня. В те годы жил, торгуя религиозными книгами.

Позже, в начале 1950-х годов стал участвовать в профсоюзном движении, вступил в зарождающийся Профсоюз Монтсеррата (MTLU). Со временем возглавил MTLU, и использовал его как трамплин для продвижения на политическую арену. Активно участвовал в выборах 1952 года, когда MTLU сформировала Лейбористскую партию Монсеррата. За всю свою политическую карьеру с 1952 по 1970 год У. Брамбл выиграл пять всеобщих выборов.

После конституционных изменений в 1960 году был назначен первым главным министром (Премьер-министром) Монтсеррата. На этом посту  провёл ряд социально-экономических реформ на острове, особенно для бедных, поскольку и его партия, и его профсоюз работали почти как единое целое.

После поражения своей партии У. Брамбл отошёл от политической жизни.

Память 
 В его честь был назван бывший национальный аэропорт Монтсеррат, пока он не был разрушен извержением вулкана Суфриер-Хилс в 1997 году.
 Награждён Орденом Национального Героя (посмертно).

Литература 
 William Henry Bramble: His Life and Times

Ссылки 
 William Henry Bramble

Премьер-министры Монтсеррата
Политики Монтсеррата
Депутаты Монтсеррата
Профсоюзные деятели Монтсеррата
Национальные герои Монтсеррата